Con el nombre Tycho puede referirse a:

Personas
Tycho Brahe, astrónomo danés;
Tycho, músico y productor discográfico estadounidense;
Nils Tycho Norlindh, botánico sueco;
Astronomía
Tycho, cráter ubicado en la Luna;
Tycho Brahe, cráter ubicado en Marte;
(1677) Tycho Brahe, asteroide que forma parte del cinturón de asteroides;
SN 1572, o Nova Tycho, una supernova en la constelación de Cassiopeia.